Stübming bezeichnet folgende geografischen Objekte:

 Stübming (Gemeinde Turnau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Turnau (Steiermark)
 Stübmingbach, rechter Nebenfluss der Mürz, durch Turnau (Steiermark), Aflenzer Becken; geht über (oder mündet) in den Thörlbach